Lalique ist der Familienname folgender Personen:

 René Lalique (1860–1945), Unternehmer, Firmengründer sowie Schmuck- und Glaskünstler
 Suzanne Lalique-Haviland (1892–1989), französische Malerin, Designerin, Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin

Lalique steht für:

 Lalique (Unternehmen), französische Glasmacherei die auf René Lalique zurückgeht